Plasma - o quarto estado da matéria.
 plasma (sangue) - a parte líquida do sangue.
 Plasma (mineral) - uma variedade de criptocristalina de quartzo.
 Plasma (álbum) - é o álbum de estreia da banda Blasted Mechanism.
 Plasma - nome alternativo do músico Parov Stelar.
 Plasma (KDE) - o nome da área de trabalho e painel utilizados pela interface de usuário no projeto KDE
 Tela de plasma - tecnologia de painéis (TV) de plasma
 Ectoplasma (parapsicologia) - substância presente no organismo humano que acredita-se poder conceder um corpo fisicamente tangível a entidades sobrenaturais desencarnadas
 Protoplasma - matéria/substância físico-química que está presente dentro das células
 Citoplasma - espaço intermediário entre a membrana celular e o núcleo celular
 Ectoplasma (citologia) - parte periférica do citoplasma
 Endoplasma - parte interna do citoplasma
 Hialoplasma - matéria/substância que preenche o citoplasma
 Nucleoplasma - matéria/substância que preenche o núcleo celular
 Cataplasma - remédio ou curativo de aplicação transdérmica.

Ver também
 Plasmatics
 Plasmus
 Plazma

Desambiguação